Préfet Duval peut désigner différents personnalités françaises : 
 Ferdinand Duval (1827-1896}, avocat et homme politique français, préfet de la Seine de 1873 à 1879 ;
 la rue Ferdinand-Duval à Paris est nommée d'après lui ;
 François Duval de Chassenon de Curzay (1780-1842), préfet de différents départements sous la Restauration ;
 Maurice Duval (ou Jean Maurice Duval ou Maurice Jean Duval ou Jean Maurice, baron Duval, 1778-1861) , préfet de différents départements sous l'Empire et sous la monarchie de Juillet ;
la rue Maurice-Duval à Nantes est nommée d'après lui ;
 Jean-Pierre Duval (1754-1817), député sous la Révolution, ministre de la Police sous le Directoire et préfet des Basses-Alpes sous l'Empire et la Première restauration.

Notes et références